Zurke kann für Folgendes stehen:
 Zahnung einer Gabel (Werkzeug), meist eher Zinke genannt
 Bob Zurke (1912–1944), einen amerikanischen Musiker
 Surques, eine französische Gemeinde, auf Flämisch